Theta-Operator steht für 

 Theta-Operator (Differentialoperator)
 Theta-Operator (Teichmüller-Theorie)